Viaggio allucinante (Fantastic Voyage) – film del 1966 per la regia di Richard Fleischer e basato su un racconto di Otto Klement
Viaggio allucinante (Fantastic Voyage) – romanzo del 1966 di Isaac Asimov tratto dalla sceneggiatura del film (ma pubblicato 6 mesi prima della sua uscita)